Stockfisch steht für
 Stockfisch, durch Trocknung haltbar gemachter Fisch, insbesondere von Kabeljau
 Stockfisch  (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Stockfisch Records, Plattenlabel 

Stockfisch ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Stockfisch (* 1940), deutscher Marineoffizier und Militärschriftsteller
 Søren Stockfisch (1964–2015), dänischer Eishockeymanager

Siehe auch:
 Haus zum Stockfisch
 Stockfish